Мари́ке Лу́кас Ре́йневелд (; урожд. Марике Рейневелд; род. 20 апреля 1991, , Нидерланды) — нидерландский прозаик и поэт. Самый молодой лауреат в истории Международной Букеровской премии, присуждённой автору в 2020 году за дебютный роман «» (, 2018).

Творческая биография 
Марике Лукас Рейневелд выросла в религиозной семье фермеров-протестантов в Ньювендейке — голландской деревне в Северном Брабанте, расположенной примерно в 80 км к югу от Амстердама. В 19 лет она переехала в Утрехт, чтобы получить педагогическое образование, и спустя некоторое время открыла для себя творчество Яна Волкерса. Это сильно повлияло на её интерес к письму. В 2015 году в издательстве  был выпущен её дебютный поэтический сборник «Телячья кожа» (), после чего в национальных СМИ Рейневелд провозгласили восходящей звездой нидерландской литературы.

Её первый роман «Неловкий вечер» вышел в 2018 году и получил в Нидерландах статус бестселлера. Годом позже была издана вторая антология стихов Fantoommerrie. В августе 2020 года, в возрасте 29 лет, Рейневелд стала самым молодым в истории и первым нидерландским лауреатом Международной Букеровской премии, вручаемой за лучшее произведение, переведённое на английский язык. Она и переводчица «Неловкого вечера»  были награждены денежным призом в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. В том же году увидел свет второй роман Рейневелд «Мой дорогой питомец» (). Литературное творчество она совмещала с работой на молочной ферме, где по состоянию на март 2020-го трудилась один день в неделю.

В феврале 2021 года издательство Meulenhoff объявило, что выпустит в переводе Рейневелд поэму Аманды Горман «». Когда выбор переводчика с белым цветом кожи был раскритикован в социальных сетях и колонке журналистки Дженис Дьюл в газете «Фолкскрант» как неуместный и нечувствительный к контексту, Рейневелд отказалась от перевода поэмы.

Рейневелд — небинарный человек. В интервью 2018 года она говорила, что ощущает себя «и мальчиком, и девочкой», но больше склоняется к «мальчиковости». В начале 2022 года Рейневелд попросила использовать в отношении себя местоимение «он».

На июнь 2023 года запланирован выход третьего романа писателя под названием Het verdriet van Sigi F.

Публикации

На русском языке

Награды 
 2016 —  за лучший поэтический дебют на нидерландском языке за сборник стихов Kalfsvlies
 2019 — Премия  за лучший дебютный роман на нидерландском языке за роман De avond is ongemak
 2020 —  (премия имени Иды Герхардт) за сборник стихов Fantoommerrie
 2020 — Международная Букеровская премия за английский перевод романа De avond is ongemak (совместно с )
 2021 —  за роман Mijn lieve gunsteling
 2022 — Премия  за роман Mijn lieve gunsteling

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Марике Лукаса Рейневелда

Нидерландские писатели
Писатели XXI века
Писатели Нидерландов
Поэты XXI века
Поэты Нидерландов
Эссеисты XXI века
Эссеисты Нидерландов
Люди с небинарными гендерными идентичностями